Le Temps d'une vie, épisode de la série télévisée Stargate SG-1.
 Le Temps d'une vie, pièce de théâtre québécoise.